Марія Луїза «Луїзетта» Крістіана Александріна цу Віндіш-Грец (), ( 13 липня 1886 —  23 листопада 1976) — австрійська принцеса з дому Віндіш-Грец, донька третього князя цу Віндіш-Грец Гуго та принцеси Крістіни Ауершперзької, дружина графа Джованні Ческі а Санта Кроче.

Біографія 
Луїза народилась 13 липня 1886 у Сан-Фейті поблизу Відня. Вона стала первістком в родині принца Гуго цу Віндіш-Грец та його дружини Крістіни Ауершперзької, з'явившись на світ наступного року після їхнього весілля. В родині згодом народилося ще десятеро дітей.

У листопаді 1924 її батько успадкував титул князя цу Віндіш-Грец.

У віці вона 25 років взяла шлюб із графом Джованні Ческі а Санта Кроче, старшим від неї на п'ятнадцять років. Весілля відбулося у замку Хаасберг, що входив до володінь родини Віндіш-Грец. У подружжя народилося семеро дітей:
Алоїз Гуго (1912—1989) — був одруженим з графинею Марією Терезою Марцані фон Штайнхоф унд Нойхаус, мав двох доньок;
Крістіана (1914—1984) — дружина барона Ніколауса Машека фон Маасбург, мала четверо дітей;
Гуго Вінченц (1915—2006) — був одруженим з баронесою Анною Єлизаветою Венцель фон Штернбах, мав трьох дітей;
Ернст Антон (1917—1973) — був одруженим з Ніколеттою Тозіні. мав трьох дітей;
Леонідас Леопольд (1918—2010) — був одруженим з Марією Терезою Руа, мав шестеро дітей;
Едуард Франц (нар.1920) — одружений з баронесою Леопольдіною Венцель фон Штернбах, має трьох дітей;
Єлизавета (нар.1924) — була одружена з графом Александром Кастельбарко, має трьох дітей.

Джованні помер у літній резиденції Віндіш-Греців, замку Гонобіца, у вересні 1936. Луїза пережила його на сорок років і пішла з життя 23 листопада 1976 у Кастельротто.

Генеалогія

Примітки

Посилання 
 Віндіш-Греци 
 Профіль на Geneall.net  
 Профіль на Genealogics.org 
 Профіль на Thepeerage.com  
 Генеалогія Луїзи цу Віндіш-Грец  

Уродженці Відня
Дім Віндіш-Грец